SXB est un code qui désigne :
 l'Aéroport de Strasbourg-Entzheim (France) selon le code AITA des aéroports. Son Code OACI est LFST.

sXb est un sigle qui signifie :
 Slackware on Xbox

Code